Вячково — название населённых пунктов:

Россия 
 Вячково — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Вячково — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Вячково — деревня в Кашинском районе Тверской области.